Ministeri de l'Interior d'Espanya
 Ministeri de l'Interior de Grècia
 Ministeri de l'Interior de Lituània
 Ministeri de l'Interior de Rússia
 Ministeri de l'Interior de Letònia
 Ministeri de l'Interior d'Israel
 Ministeri de l'Interior de Luxemburg